Новософіївська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новософіївська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район